

Localidades

South Point (Austrália)

South Point (Ohio)
South Point (Texas)

Desambiguações de topônimos